Хохловское сельское поселение — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Хохлово.

Образовано 2 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Поляков Александр Сергеевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 139,5 км²
 Расположение: юго-западная часть Смоленского района
 Граничит:
 на севере — Михновским сельским поселением
 на северо-востоке — с Пригорским сельским поселением
 на юго-востоке — с Пионерским сельским поселением
 на юго-западе и западе — с Краснинским районом
 По территории поселения проходят автомобильные дороги  (Смоленск — Красный — Гусино) и Смоленск — Монастырщина.
 Крупные реки: Уфинья.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 18 населённых пунктов:

Археология 
А. Н. Лявданский в 1920-х годах изучал курганный могильник и городище на северной окраине деревни Кушлянщина на правом берегу реки Мошны. В 1984 году Е. А. Шмидтом была проведена паспортизация курганного могильника, городища у деревни Кушлянщина. В 1986—1988 годах курганный могильник у деревни Кушлянщина изучался С. С. Ширинским. Им было раскопано 11 курганов, 8 из которых содержали погребения совершенные по обряду трупосожжения, 2 кургана содержали остатки трёх захоронений, совершённых по обряду трупоположения.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области